Bélanger puede referirse a:

Personas 

 Charles Paulus Bélanger (1805-1881),  botánico y micólogo francés.
 Denis Bélanger (1960), cantante canadiense.
 Jean-Baptiste-Charles-Joseph Bélanger (1790-1874), matemático francés.

Otros
 Tupaia belangeri (Tupaya de Belanger), especie de tupaya.